Ви́ктор Константи́нович Гара́нин (род. 28 марта 1946, Ленинград) — советский и российский учёный-геолог, профессор, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН).

Биография 
Родился 28 марта 1946 в городе Ленинграде в семье морского офицера.

В 1964 году окончил школу с серебряной медалью в Астрахане.

В 1970 году окончил Геологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, получив квалификацию геолога-геофизика.

С 1970 по 1972 года геофизик Центральной геофизической лаборатории Министерства нефтяной промышленности СССР.

С 1972 по 2010 года сотрудник Геологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, пройдя весь путь от младшего научного сотрудника до профессора, доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника кафедры минералогии факультета.

В 1978 году защитил диссертацию «Сравнительная характеристика ильменита из кимберлитов и массивов щелочных ультраосновных пород и карбонатитов» на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук.

С 1991 по 2006 года заведующий лабораторией месторождений алмаза Геологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

С 2006 года ведущий научный сотрудник лаборатории физических методов исследования минералов кафедры минералогии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 2006 году защитил диссертацию «Минералогия кимберлитов и родственных им пород алмазоносных провинций России в связи с их генезисом и поисками» на соискание учёной степени доктора геолого-минералогических наук.

С 2010 по 2015 года директор Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН.

С 2016 года научный руководитель Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН.

С 2018 по 2022 года главный научный сотрудник Научно-исследовательского геологического предприятия (НИГП) АК «АЛРОСА» (ПАО).

С 2022 года главный научный сотрудник Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) АК «АЛРОСА» (ПАО).

Научная деятельность 
 Специалист в области геологии, петрологии, минералогии ультраосновных щелочных пород и карбонатитов, родственных им пород, генезиса месторождений алмаза.
 Область исследований: минералогия алмаза и минералов из кимберлитов и лампроитов, родственных им пород и других магматитов в алмазоносных провинциях, минералогия и петрология ультраосновных щелочных пород. Научные исследования тесно связаны с разработкой и внедрением в практику поисковых и геолого-разведочных работ современных физических методов изучения минерального вещества.
 Автор более 265 научных работ, в том числе 8 монографий, учебников и учебных пособий. Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ — 12.
 С 2012 года член Комиссии РАН по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского.
 С 2011 года действительный член РАЕН.
 С 1979 года действительный член Российского минералогического общества (РМО).
 Член Учёного совета РМО.
 Председатель комиссии по музеям РМО.
 Член редколлегий журналов «Записки Российского минералогического общества», «Вестник Пермского университета. Геология», «Известия высших учебных заведений. Геология и разведка» и «Новые данные о минералах».
 Член диссертационных советов Московского университета МГУ.016.5(04.02) и МГУ.016.6(04.03).
 Читает курсы: «Основы алмазной геологии», «Генетическая минералогия алмаза», «Физика и геммология алмаза». Является популизатором геологической науки.

Публикации 
Книги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статьи

Премии, почётные звания и награды 
 За разработку и освоение экологически безопасных технологий оценочных, геологоразведочных и добычных работ с использованием скважин большого диаметра в Архангельской алмазоносной провинции присуждена премия Правительства Российской Федерации 1999 года в области науки и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» (2000).
 Присвоено звание «Отличник разведчик недр Российской Федерации» (2021).
 За цикл работ «Дискретность и полигенность алмаза — фундаментальные основы его происхождения и поиска новых месторождений» присуждена Премия имени А. Е. Ферсмана Российской Академии наук (2013).
 Присвоено Почётное звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета» (2007).
 Дипломант фонда имени академика В. И. Смирнова за выдающийся вклад в развитие геологических наук (2005).
 Награждён нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского» неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского (2013).
 Награждён медалью имени А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии» общественной организации Российское геологическое общество (2013).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Минмузея РАН
 Сайт Геологического факультета МГУ
 Сайт АК «АЛРОСА» (ПАО)
 Гаранин В.К. - Общая информация на сайте РАН
 Гаранин Виктор Константинович|Летопись Московского университета на сайте Летопись Московского университета
 Гаранин В.К. на сайте Все о геологии

Учёные по алфавиту
Геологи по алфавиту
Геологи России
Члены РАЕН
Лауреаты премии имени А. Е. Ферсмана
Выпускники МГУ